Niclas Wallin (né le  à Boden, en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace évoluant au poste de défenseur.

Biographie

Carrièe en club 
Après quatre saisons avec le Brynäs IF en Suède, Wallin est repêché au  par les Hurricanes de la Caroline lors du repêchage d'entrée de 2000 dans la Ligue nationale de hockey. En 2006, Wallin et les Hurricanes remportent la Coupe Stanley grâce à une victoire en sept matchs face aux Oilers d'Edmonton. Fin , les Hurricanes échangent Wallin aux Sharks de San José en retour d'un choix de deuxième ronde des Sabres de Buffalo sur lequel les Sharks détenaient les droits. Le , Wallin signe une prolongation d'un an avec les Sharks.

Le , il retourne dans son pays pour signer un contrat d'un an avec le Luleå HF dans l'Elitserien.

Carrière internationale 
Il a représenté la Suède lors du championnat du monde de hockey en 2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1996-1997 || Brynäs IF || Elitserien || 47 || 1 || 1 || 2 || 16 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998 || Brynäs IF || Elitserien || 46|| 2 || 4 || 6 || 95 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999 || Brynäs IF || Elitserien || 46 || 2 || 4 || 6 || 52 || 14 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 1999-2000 || Brynäs IF || Elitserien || 48 || 7 || 9 || 16 || 73 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001 || Cyclones de Cincinnati || LIH || 8 || 1 || 2 || 3 || 4 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2000-2001 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 37 || 2 || 3 || 5 || 21 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2001-2002 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 52 || 1 || 2 || 3 || 36 || 23 || 2 || 1 || 3 || 12
|-
| 2002-2003 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 77 || 2 || 8 || 10 || 71 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 57 || 3 || 7 || 10 || 51 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || Luleå HF || Elitserien || 39 || 6 || 7 || 13 || 89 || 3 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2005-2006 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 50 || 4 || 4 || 8 || 42 || 25 || 1 || 4 || 5 || 14
|-
| 2006-2007 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 67 || 2 || 8 || 10 || 48 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 66 || 2 || 6 || 8 || 54 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 64 || 2 || 8 || 10 || 42 || 18 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2009-2010 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 47 || 0 || 5 || 5 || 26 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Sharks de San José || LNH || 23 || 0 || 2 || 2 || 23 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2010-2011 || Sharks de San José || LNH || 74 || 3 || 5 || 8 || 46 || 18 || 1 || 3 || 4 || 10
|-
| 2011-2012 || Luleå HF || Elitserien || 33|| 0||3 || 3|| 35|| 5|| 0|| 0|| 0||0

| 614 || 21 || 58 || 79 || 460 || 93 || 4 || 8 || 12 || 44

Au niveau international 

|-
|2008 ||align="left"|Championnat du monde || 7 || 2 || 2 || 4|| 33 ||align="left"|

Trophées et honneurs personnels 
 2005-2006 : remporte la Coupe Stanley avec les Hurricanes de la Caroline

Notes et références 

Naissance en février 1975
Naissance à Boden
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Cyclones de Cincinnati (LIH)
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Sharks de San José
Champion de la Coupe Stanley
Joueur du Luleå HF
Joueur du Brynäs IF
Défenseur de hockey sur glace